Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko.

Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko hanno battuto in finale 2–6, 6–1, 6–4 Viktoryja Azaranka e Shahar Peer.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (terzo turno)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Nathalie Dechy /  Dinara Safina (primo turno)
 Sania Mirza /  Alicia Molik (terzo turno)
 Yan Zi /  Zheng Jie (semifinali)
 Peng Shuai /  Sun Tiantian (secondo turno)

 Lisa Raymond /  Francesca Schiavone (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (semifinali) 
 Marija Kirilenko /  Ágnes Szávay (primo turno) 
 Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (finale) 
 Janette Husárová /  Flavia Pennetta (quarti di finale) 
 Vania King /  Nicole Pratt (primo turno) 
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (primo turno) 
 Iveta Benešová /  Galina Voskoboeva (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2008